Spor har flere betydninger:

 Fodspor
 Dyrespor
 Spor i Landskabet – et projekt med etablering af vandrestier i den danske natur.
 Jernbanespor
 Sporvogn – transportmiddel, der findes i flere større byer, men ikke længere i Danmark
 Sporvejsmuseet – museum ved Skjoldenæsholm syd for Hvalsø med gamle sporvogne.
 Bilspor
 SPOR festival – en festival i Århus for nutidig lyd- og tonekunst, afholdt første gang i 2005
 Kriminaltekniske spor
 Uddannelsesspor
 Spor (bogtitel) – tysk: Spuren, af den tyske filosof Ernst Bloch, Berlin 1930 – På dansk 1985 : 
 Spor (algebra) – summen af diagonale elementer af en kvadratisk matrix.
 [[Landsforeningen Spor|Spor]] – "Spor – Landsforeningen for voksne med senfølger af seksuelle overgreb"